Područna nogometna liga NSP Vinkovci" u sezoni 1974./75. je predstavljala ligu petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvak područne lige bi se plasirao u Slavonsku nogometnu zonu - Posavska skupina, dok bi posljednja ekipa ispadala u niži rang (Grupno prvenstvo nogometnog podsaveza Vinkovci).  
Prvak lige je postala "Mladost" iz Vođinaca.

Tablica

Unutarnje poveznice 
 Slavonska zona - Posavska skupina 1974./75.
 Liga NSP Nova Gradiška 1974./75. 
 Liga NSP Slavonska Požega 1974./75. 
 Liga NSP Slavonski Brod 1974./75.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Ante Knežević: Meteor sja 80 godina, monografija NK Meteor Slakovci, Slakovci 2009. godine
  

1974-75
1974-75
Vinkovci